Kjærgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Christoffer Kjærgaard (* 1980), dänischer Eishockeyspieler
 Inger Kjærgaard, dänische Badmintonspielerin
 Maurits Kjærgaard (* 2003), dänischer Fußballspieler
 Per Kjærgaard Nielsen (* 1955), dänischer Segler
 Søren Kjærgaard (* 1978), dänischer Jazzmusiker und Komponist
 Steffen Kjærgaard (* 1973), norwegischer Radrennfahrer
 Tonje Kjærgaard (* 1975), dänische Handballspielerin